David Janson – aktor brytyjski
 Horst Janson – niemiecki aktor
 Lacy Janson – amerykańska tyczkarka
 Robert Janson – polski muzyk, lider zespołu Varius Manx

Zobacz też 
 La Chapelle-Janson – miejscowość i gmina we Francji
 Jansson
 Jansen